Cacique — denominação dos chefes indígenas americanos
Banco Cacique — banco brasileiro com sede na capital do estado de São Paulo
Cacique & Pajé — dupla de cantores de música sertaneja do Brasil
Villa Cacique

Desambiguações de topônimos